

События 
 Консулы: Марк Аппулей и Публий Силий (оба — плебеи); монетный триумвир: Марк Дурмий (Квадрат).
 Брак Тиберия и Випсании Агриппины
 Присоединение Киренаики к Риму.
 Римское войско Тиберия занимает Армению.
 На армянский престол возведён Тигран III, воспитанный в Риме.
 Послы парфянского царя Фраата IV торжественно возвратили Тиберию римские знамёна и пленных, которые были захвачены в предыдущих войнах (в частности, в ходе боёв под Каррами), и признали Тиграна III.

Хунну:
 Шаньюй хуннов Сэусйе-жоди.

Родились 
 Ирод Антипа — тетрарх Галилеи и Переи с 4 года по 39 год.
 Гай Юлий Цезарь Випсаниан, сын Агриппы и Юлии Старшей, усыновлённый Августом.

Скончались 
 Фучжулэй-жоди — шаньюй Хунну с 31 по 20 год до н. э.
 Коммий — вождь кельтского племени атребатов, правитель «королевства» Каллева (юго-западная Британия) с 50 до 20 года до н. э.

См. также

Примечание